«Спарта́к» () — латвийский профессиональный футбольный клуб из города Юрмала. Основан в 2007 году. В Высшей лиге выступал одиннадцать сезонов, с 2012 по 2022 год. Двукратный чемпион Латвии. Финалист Кубка Латвии сезона 2015/16.

История 
Футбольный клуб «Спартак» был основан в начале 2007 года, и в этом же году он занял первое место во Второй лиге, тем самым получив право играть в Первой лиге Латвии. В Первой лиге «Спартак» провел следующие 4 сезона.

В 2011 году юрмальский «Спартак» добился своего самого большого достижения, закончив сезон на третьем месте, и квалифицировался к переходным матчам. В них «Спартак», по сумме двух встреч, одержал победу над рижским «Олимпом» со счётом 4:1 и получил право в следующем сезоне выступать в Высшей лиге Латвии.

В своём дебютном сезоне в Высшей лиге, «Спартак» занял стабильное 5 место среди 10 команд.

В 2013 году «Спартак» выиграл свой первый турнир — Кубок мэра Неринги.

В сезоне 2015/16 «Спартак» впервые вышел в финал Кубка страны, но уступил клубу «Елгава» 0:1.

В 2016 году «Спартак» впервые выиграл чемпионат страны.

В 2017 году за тур до окончания чемпионата «Спартак» оформил второй чемпионский титул.

30 января 2023 года клуб уведомил ЛФФ об отказе от дальнейшего прохождения лицензирования для участия в Высшей лиге, таким образом покинув лигу.

Результаты выступлений

Фарм-клуб 
Фарм-клуб «Спартак-2» в 2012 году играл в Первой лиге чемпионата Латвии, занял 9-е место из 14 команд-участниц.

Выступления в еврокубках

Текущий состав команды

Основной состав 
 По состоянию на конец сезона 2022 года

Официальные лица

Главные тренеры 
  Сергей Голубев (2007—2009)
  Пётр Требухов (—2010)
  Денис Радзвилавичюс (2010) — и. о.
  Артур Шкетов (2011)
  Олег Благонадеждин (2012)
  Арминас Нарбековас (2012)
  Олег Кубарев (2013)
  Александр Страдыньш (2013) — и. о.
  Юрий Попков (2013)
  Фабио Микарелли (2014)
  Олег Благонадеждин (2014)
  Роман Пилипчук (2014—2015)
  Александр Колинько (2015)
  Олег Кубарев (2016)
  Марек Зуб (2017)
  Йозеф Вукушич (2017)
  Валдас Урбонас (2017)
  Самвел Бабаян (2018)
  Дмитрий Калашников (2018) — и. о.
  Александр Гришин (2018)
  Томас Ражанаускас (2018)
  Нунцио Дзаветтьери (2019 — 10 февраля 2020)
  Алексей Ерёменко (11 февраля — 31 декабря 2020)
  Марек Зуб (с 26 января 2021 по июнь 2021)
  Пшемыслав Лагожный (2021) — и. о.
  Эдуард Штрубо (2021)
  Пшемыслав Лагожный (2022)
  Фабиано Флора (15 мая — 15 июля 2022)
  Виктор Басадре (23 июля — )
  Оскар Клява (3 октября — 15 ноября 2022 года) — и. о.

Достижения 
Высшая лига Латвии
  Чемпион (2): 2016, 2017
Первая лига
  Бронзовый призёр (1): 2011
Вторая лига
  Победитель (1): 2007
Кубок Латвии
  Финалист (1): 2015/16

Рекорды клуба 
 Самая крупная победа: 12:0 («Огре/ФК33», 2011).
 Самая крупная победа в Высшей лиге: 6:0 («Гулбене», 2015).
 Самая крупная победа в Первой лиге: 12:0 («Огре/ФК33», 2011).
 Самая крупная победа во Второй лиге: 6:0 («Олайне», 2007).
 Самая крупная победа в Кубке Латвии: 10:0 («Екабпилс», 2016).
 Самая крупная победа в еврокубках: 6:0 («Ла Фиорита», 2018).
 Наиболее крупное поражение: 0:7 («Даугава», 2008), 2:9 («Яуниба», 2009).
 Наиболее крупное поражение в Высшей лиге: 0:6 («Металлург», 2013).
 Наиболее крупное поражение в Первой лиге: 0:7 («Даугава», 2008), 2:9 («Яуниба», 2009).
 Наиболее крупное поражение во Второй лиге: 0:3 («ЭЛВИ», 2007).
 Наиболее крупное поражение в Кубке Латвии: 0:4 («Сконто», 2008).
 Наиболее крупное поражение в еврокубках: 0:3 («Воеводина», 2015).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт